Miejscowości w USA:
 Riverdale Park – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Riverdale Park – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s